Raimund je mužské křestní jméno germánského původu. Pochází ze staroněmeckého jména Reginmund, které je odvozené ze slov ragin rada a mund "ochránce". Normané toto jméno přinesli do Anglie ve formě Reimund.

Zahraniční varianty 
 Raginmund - starogermánsky
 Erramun - baskicky
 Ramon - katalánsky
 Raimo, Reima - finsky
 Raimund, Reimund - německy
 Réamann, Redmond, Redmund - irsky
 Raimondo - italsky
 Raimonds - lotyšsky
 Remao, Mao - Limburgish
 Raimondas - litevsky
 Rajmund - polsky, slovinsky
 Raimundo - portugalsky
 Raymundo - brazilská portugalština, španělsky
 Ramón - španělsky

Známí nositelé 
 Svatý Raymond Nonnatus, patron porodních bab, nastávajících matek
 Ray Romano, italo-americký herec

jméno osoby
 Raimond I. Trencavel († 1167) – vikomt z Béziers, Agde, Carcassonne a Albi
 Raimond II. Trencavel (1207? – po 1267) – jihofrancouzský šlechtic
 Raimond II. z Tripolisu (1137–1152) – středověký šlechtic
 Raimond III. z Tripolisu (1140–1187) – středověký šlechtic
 Raimond IV. z Toulouse 1041-1105 – francouzský šlechtic a jeden z vůdců první křížové výpravy
 Rajmund z Lichtenburka (asi 1265-1329) – český šlechtic a moravský hejtman
 Raimond z Poitiers (1108-1149) – francouzský šlechtic a antiochijský kníže

příjmení
 Ferdinand Raimund (1790-1836) – rakouský dramatik a herec

rodné jméno
 Karl Raimund Popper (1902–1994) – britský filosof rakouského původu
 Karel Maria Raimund z Arenbergu (1721-1778) – rakouský polní maršál

Mužská jména
Mužská jména germánského původu